«Stay» — песня южнокорейской гёрл-группы Black Pink, выпущенная YG Entertainment 1 ноября 2016 года вместе с «Playing with Fire» в виде цифрового сингла Square Two. Песня заняла 10-е место в цифровом чарте Gaon.

Предыстория и композиция 
27 октября 2016 года были выпущены тизеры всех четырёх участниц Blackpink для второго заглавного трека «Stay» . 30 октября YG Entertainment выпустили закулисное видео съемок музыкального видео на «Stay». Они исполнили «Stay» и «Playing with Fire» 6 ноября на SBS Inkigayo и на M Countdown 10 ноября 2016 года.

Творческая группа 

 Джису — ведущая вокалистка
 Дженни — основной рэпер, вокалистка
 Розэ — основная вокалистка, ведущий танцор
 Лиса — основной танцор, ведущий рэпер, саб-вокалистка

 Тедди Пак — автор текста, композитор
 Со Вон Джин — автор текста

Музыкальное видео 
Режиссёром клипа на «Stay» был Хан Са Мин, ранее ставивший «Gotta Be You» 2NE1 и «Sober» Big Bang. Он был выпущен на официальном канале Blackpink на YouTube в полночь 1 ноября 2016 года по корейскому времени. По состоянию на апрель 2020 года видео набрало более 200 миллионов просмотров.

Чарты

Недельные чарты

Ежемесячные чарты

Комментарии

Примечания 

Песни Blackpink
Синглы по алфавиту
Синглы 2016 года
Синглы YG Entertainment
Песни, написанные Тедди Паком